Georges et le Big Bang (titre original : ) est un roman britannique de Stephen Hawking et Lucy Hawking paru en 2011. Il est le troisième tome de la série Georges.

Résumé 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Livre de vulgarisation scientifique
Roman britannique paru en 2011